La Frontière de la nuit est un album de bande dessinée écrit par Éric Giacometti et dessiné par Philippe Francq, appartenant à la série Largo Winch, et édité en 2021 par Dupuis dans la collection « Grand Public ».

Il sort le  en France. Son titre fait référence à la ligne de Kármán qui sépare l'atmosphère terrestre de l'espace.

Cet album constitue le vingt-troisième tome de la série. C'est le premier volet d'un diptyque dont la suite, intitulée Le Centile d'or, sortira fin 2023.

Résumé

Publication en français

Albums 
 La Frontière de la nuit, Dupuis, collection « Grand Public », 2021 .

Notes et références

Articles connexes 
 Groupe W
 Liste des personnages des bandes dessinées de Largo Winch

Album de Largo Winch
Album de bande dessinée sorti en 2021
Bande dessinée se déroulant en Provence
Bande dessinée se déroulant à Londres
Bande dessinée se déroulant en Indonésie
Bande dessinée se déroulant à New York
Bande dessinée se déroulant en Californie
Bande dessinée se déroulant dans l'espace